Динамо-Янтарь может означать:

 Динамо-Янтарь (волейбольный клуб)
 Динамо-Янтарь (женский волейбольный клуб)